Karl Aulitzky ist der Name folgender Personen:

* Karl Aulitzky (Altphilologe) (1891–1945), österreichischer Altphilologe
 Karl Aulitzky (Filmeditor), Filmeditor